Krasnosłobodsk (obwód wołgogradzki)  - miasto w Rosji, w obwodzie wołgogradzkim
 Krasnosłobodsk (Mordowia) – miasto w Rosji, w Republice Mordwińskiej